Eure (departement), een Frans departement
Eure (rivier), een rivier in Frankrijk
Source d'Eure, bron van een klein riviertje in Frankrijk; het voedde in de Romeinse tijd de aquaduct naar Nîmes